Insei est le nom donné aux japonais qui étudient le jeu de go pour devenir des joueurs professionnels.
 À la période Heian, l’insei est l'institution du gouvernement retiré.